Tarsotropidus är ett släkte av skalbaggar. Tarsotropidus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Tarsotropidus